Miejscowości w USA:
 Parks – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
 Parks – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Dundy
 Parks – wieś w stanie Luizjana, w parafii St. Martin
Gminy w USA:
 Parks (ang. Parks Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Parks (ang. Parks Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Parks (ang. Parks Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong